Фонд Архангела Михаила — российский благотворительный фонд, оказывающий помощь в строительстве и реконструкции православных храмов. Создан в 2010 году в Москве.

История 

Благотворительный Фонд содействия строительству и реконструкции православных храмов во имя Святого Архангела Михаила был создан в 2010 году.

За время работы фонда на собранные им средства были построены, отреставрированы и благоустроены более 70 православных храмов и монастырей в 30 регионах России. Крупнейшим реализованным проектом стало строительство Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.

На 2022 год наиболее крупным проектом фонда является сбор средств на реставрацию Знаменского храма Новоспасского монастыря в Москве.

По мнению иеромонаха Фотия (Мочалова), «важно привлекать внимание к таким фондам, как Фонд Архангела Михаила, чтобы люди знали, что есть те, кто бескорыстно и честно донесет их лепту до адресата, и они сотворят действительно благое дело».

Крупнейшие реализованные проекты 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе
 Храм Священномученика Ермогена Патриарха Московского в Зюзине
 Свято-Троице Несторовский храм в Луганске
 Храм Архангела Михаила в селе Каменный Брод, Пензенская область
 Храм во имя Всех Святых в Брянске
 Храм Архистратига Михаила в городе Гаврилов Посад, Ивановская область
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе Галицын, Краснодарский край
 Храм Рождества Христова в селе Вязовка, Саратовская область
 Храм в честь Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в городе Клин, Московская область
 Храм иконы Божией матери «Скоропослушница» в селе Татищево, Оренбургская область

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Благотворительные организации России
Фонды в России
Православные храмы